Антони́у (, ) — греческая фамилия. Известные носители:

 Антониу, Антонис (род. 1970) — кипрский шахматист.
 Антониу, Костаке (1900—1979) — румынский актёр театра и кино.
 Антониу, Спирос (род. 1973) — греческий музыкант, фронтмен и один из основателей метал-группы «Septicflesh».
 Антониу, Теодорос (1935—2018) — греческий композитор, дирижёр, скрипач и педагог.
 Антониу, Тете (род.1955) – ангольский политический и государственный деятель.
 Антониу, Христос — греческий музыкант, гитарист и один из основателей метал-группы «Septicflesh».

Также Анто́ниу () — португальский вариант личного имени Антон. Известные носители:
 Антониу I (король Конго)

См. также